Bockasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bockasjön, Skåne, sjö i Skurups kommun, 
Bockasjö (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (11,9 ha)
Bockasjö (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Bockasjön, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (8,88 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn